

Eerste Divisie A

Eerste Divisie B

Linki zewnętrzne 

Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1957 w piłce nożnej
1958 w piłce nożnej
1957 w Holandii
1958 w Holandii